Le mot Lingas est utilisé pour désigner un ruisseau, une montagne ou un massif dans les Cévennes (France).

 Ruisseau du Lingas, affluent de la Dourbie (Gard)
 Montagne du Lingas, située dans le département du Gard.
 Massif du Lingas, haut plateau cristallin situé dans les départements du Gard et de l'Aveyron.